Stelios (en grec ancien ) ou formellement Stylianos (grec ancien: Στυλιανός)  est un prénom d'origine grecque qui peut désigner : 

Stélios Yannakópoulos,  un footballeur grec
Sir Stelios Haji-Ioannou, propriétaire d'easyGroup
Stelios Kazantzidis, chanteur et acteur
Stelios Constantas, chanteur
Stelios Arcadiou (mieux connu sous le nom de Stelarc), artiste
Stelios Phili, producteur de musique 

Stelios remplace Dienekès dans le film 300. Stelios est joué par l'acteur Germano/Irlandais Michael Fassbender.
Stelios KOULOGLOU, député européen

Voir également 
 Stylianos (homonymie)

Notes et références 

Prénom grec